Sliver est un film de Phillip Noyce (1993). 
 Sliver est une chanson du groupe Nirvana.
 Sliver: The Best of the Box est une compilation du groupe Nirvana (2005).